Сборная ЮАР по футболу — национальная футбольная сборная, представляющая ЮАР на международных матчах по футболу. После установления в стране апартеида, ЮАР была отстранена от участия Кубке африканских наций и вернулась в него только в 1994 году. Уже в 1996 году футболисты ЮАР выиграли золото на Кубке африканских наций, спустя два года стали вторыми, а в 2000 году — третьими. Однако в XXI веке сборной ЮАР пока не удавалось выиграть медали на Кубке африканских наций. В 1998 и 2002 году сборная ЮАР пробивалась на чемпионат мира по футболу. ЮАР принимала чемпионат мира по футболу 2010 года, это был первый турнир в истории Африки.

Чемпионат мира 
 1930 — 1962 — не участвовала
 1966 — 1990 — исключена по причине апартеида
 1994 — не прошла квалификацию
 1998 — групповой этап
 2002 — групповой этап
 2006 — не прошла квалификацию
 2010 — групповой этап (х)
 2014 — не прошла квалификацию
 2018 — не прошла квалификацию
 2022 — не прошла квалификацию

Кубок конфедераций 
 1997 — групповой этап
 2009 — 4 место (х)

Кубок Африканских Наций 
 1957 — исключена по причине апартеида
 1959 — 1992 — запрет на участие от КАФ
 1994 — не прошла квалификацию
 1996 — Чемпионы (х)
 1998 — 2 место
 2000 — 3 место
 2002 — 1/4 финала
 2004 — групповой этап
 2006 — групповой этап
 2008 — групповой этап
 2010 — не прошла квалификацию
 2012 — не прошла квалификацию
 2013 — 1/4 финала (х)
 2015 — групповой этап
 2017 — не прошла квалификацию
 2019 — 1/4 финала
 2021 — не прошла квалификацию
х — хозяин

Тренеры 

 1992 — Стэнли Чабалала
 1992 — Эфраим Машаба
 1992—1994 — Аугусто Паласиос
 1994—1997 — Клив Баркер
 1998 — Джомо Соно
 1998 — Филипп Труссье
 1998—2000 — Тротт Молото
 2000—2002 — Карлуш Кейрош
 2002 — Джомо Соно
 2002—2004 — Эфраим Машаба
 2004 — Април Фумо
 2004—2005 — Стюарт Бакстер
 2005—2006 — Тед Думитру
 2006 — Питсо Мотсимане
 2007—2008 — Карлос Алберто Паррейра
 2008—2009 — Жоэл Сантана
 2009—2010 — Карлос Алберто Паррейра
 2010—2012 — Питсо Мотсимане
 2012 — Стив Комфела ()
 2012—2014 — Гордон Айгесунд
 2014—2016 — Эфраим Машаба
 2017—2019 — Стюарт Бакстер
 2019—2021 — Молефи Нтсеки

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Хуго Бросом для участия в матчах отборочного турнира Кубка африканских наций 2022 против сборной Зимбабве (11 ноября 2021) и сборной Ганы (14 ноября 2021).
 Игры и голы приведены по состоянию на 14 ноября 2021 года:

Примечания

Ссылки 
 Сборная ЮАР на сайте ФИФА
 Все матчи сборной ЮАР с 1906 года

ЮАР
 
Футбол